Brad Miller peut désigner :
  (1953-), homme politique américain ;
 Brad Miller (1989-), joueur américain de baseball ;
 Brad Miller (1976-), joueur de basket-ball américain ;
  (1969-), joueur de hockey sur glace canadien ;
  (1983-), joueur de football australien.